The Best of Jethro Tull - The Anniversary Collection — збірка англійської групи Jethro Tull, який був випущений 24 травня 1993 року.

Композиції 
 A Song For Jeffrey - 3:19
 Beggar's Farm - 4:19
 A Christmas Song - 3:07
 A New Day Yesterday - 4:09
 Bourée - 3:46
 Nothing Is Easy - 4:23
 Living In The Past - 3:21
 To Cry You A Song - 6:15
 Teacher - 4:01
 Sweet Dream - 4:02
 Cross-Eyed Mary - 4:09
 Mother Goose - 3:53
 Aqualung - 6:36
 Locomotive Breath - 4:25
 Life Is A Long Song - 3:19
 Thick as a Brick - 3:02
 A Passion Play - 3:47 
 Skating Away On The Thin Ice Of The New Day - 3:52
 Bungle In The Jungle - 3:39
 Minstrel In The Gallery - 6:10
 Too Old To Rock 'n' Roll: Too Young To Die - 5:40
 Songs From The Wood - 4:54
 Jack-In-The-Green - 2:30
 The Whistler - 3:32
 Heavy Horses - 8:57
 Dun Ringill - 2:41
 Fylingdale Flyer - 4:32
 Jack-A-Lynn - 4:42
 Pussy Willow - 3:53
 Broadsword - 4:59
 Under Wraps II - 2:14
 Steel Monkey - 3:34
 Farm On The Freeway - 6:28
 Jump Start - 4:53
 Kissing Willie - 3:31
 This Is Not Love - 3:54

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Джеффрі Хеммонд — бас-гітара
 Петер-Джон Веттес — клавіші

Джерела 
 The Best of Jethro Tull - The Anniversary Collection  allmusic
 The Best of Jethro Tull - The Anniversary Collection  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Травень 1993